Acadèmia Reial de Bèlgica, acadèmia científica i artística de la comunitat francesa de Bèlgica
 Exèrcit Revolucionari Bretó (del seu nom en francès Armée Revolutionnaire Bretonne), organització armada independentista de Bretanya
 Junta de Recursos de l'Aire de Califòrnia (del seu nom en anglès Air Resources Board), agència contra la contaminació atmosfèrica de l'estat de Califòrnia, als Estats Units
 Architects Registration Board, entitat per al registre dels arquitectes en actiu del Regne Unit
 Arth-Rigi-Bahn, línia ferroviària turística de Suïssa
 Biologia Relacional Abstracta (del seu nom en anglès Abstract Relational Biology), àrea de recerca de la Biologia matemàtica
 Antagonista dels receptors d'angiotensina II (del seu nom en anglès Angiotensin Receptor Blocker), fàrmac que modula el sistema renina-angiotensina
 ARB (art marcial) (del seu nom en rus Армейский Рукопашный Бой, transliterat Armejskij Rukopašnyj Boj), art marcial desenvolupat per l'exèrcit de la Unió Soviètica
 Projecte ARB (de l'acrònim en llatí arbor, arbre), programari lliure per a l'anàlisi filogenètica d'ARN ribosòmic
 OpenMP ARB (del seu nom en anglès Architecture Review Board), entitat reguladora de la interfície de programació d'aplicacions OpenMP
 OpenGL ARB (del seu nom en anglès Architecture Review Board), entitat reguladora de la interfície de programació d'aplicacions OpenGL
 ARB també és el codi de la UCI de l'Arbos, equip ciclista històric d'Itàlia
 ARB també és el codi IATA de l'Aeroport d'Ann Arbor, aeroport que serveix una zona de l'estat de Michigan, als Estats Units
 AR-B també és el codi ISO 3166-2 de la Província de Buenos Aires, a l'Argentina
 arb també és el codi SIL de l'àrab estàndard modern